Dlanggu (Deket)
 Dlanggu (Dlanggu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing